Robert Morey (roeier) (1936-2019), een Amerikaanse roeier en militair
 Robert Morey (pastor) (1946-2019), een Amerikaanse pastor en schrijver
 Robert Morey (honkballer) (1988), een Amerikaanse honkballer